Майкл Энтони ():
 Энтони, Майкл — гайанский боксёр.
 Майкл Энтони — американский рок-музыкант.

 Эпстайн, Майкл Энтони — английский вирусолог.
 Холл, Энтони Майкл — американский актёр, продюсер и режиссёр.